UNCC steht für
 United Nations Compensation Commission
 United Nations Conference Center in Bonn, siehe World Conference Center Bonn

Abkürzung